VTR Kremlin Cup, ros. Кубок Кремля – kobiecy turniej tenisowy kategorii WTA 500 zaliczany do cyklu WTA Tour i męski turniej ATP Tour 250 zaliczany do cyklu ATP Tour.

Żeńskie zawody rozpoczęły się w 1989 roku, natomiast męskie w 1990 roku. W latach 1991–1993 nie odbyły się rozgrywki kobiet. W 2022 roku rozgrywki zostały zawieszone w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Mecze finałowe

gra pojedyncza mężczyzn

gra podwójna mężczyzn

gra pojedyncza kobiet

gra podwójna kobiet

Przypisy

Bibliografia